Pampa Blanca puede referirse a:

Pampa Blanca, localidad de la Provincia de Catamarca, Argentina;
Pampa Blanca, localidad de la Provincia de Jujuy, Argentina.